Josip Antunović, subotički gradonačelnik
 Josip Antunović (književnik) (1821. – 1891.)
 Josip Antunović (političar) (1852. – 1942.), mađarski i hrvatski političar